Michael Schiele ist der Name folgender Personen:

* Michael Schiele (Abt) (1690–1765), deutscher Alchimist und Ordensgeistlicher, Abt von Fultenbach 
 Michael Schiele (Fußballspieler) (* 1978), deutscher Fußballspieler und -trainer